Середонин — фамилия; имеет женскую форму Середонина.
 Середонин, Дмитрий Иванович (в монашестве Антоний; 1861—1894) — архимандрит Русской православной церкви, ректор Таврической духовной семинарии.
 Середонин, Сергей Михайлович  (1860—1914) — русский историк.